Enders fait en particulier référence à :

Patronymes 

 Jean Enders (1862-1930 ou 1936),peintre français.
 John Franklin Enders (1897-1985), biologiste américain, prix Nobel de médecine en 1954.
 Giulia Enders (1990-), écrivain et scientifique allemande.
 René Enders (1987-), coureur cycliste allemand.
 Sylke Enders (1965-), cinéaste allemande.
 Thomas Enders, dit Tom Enders (1958-), homme d'affaires allemand, actuel président du groupe EADS.

Toponyme 

 Enders, census-designated place du Nebraska, aux États-Unis.

Littérature
 La Stratégie Ender (Ender's Game), roman de science-fiction de l'écrivain américain Orson Scott Card, publié en 1985.

Cinéma 
 La Stratégie Ender (Ender's Game), film de guerre de science-fiction américain, écrit et réalisé par Gavin Hood, sorti en 2013.

Voir aussi 
 EastEnders, soap opera britannique diffusé depuis 1985.
 

Homonymie de patronyme